Ибикера ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Северо-центральная часть штата Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Итабераба. Население составляет 3516 человек на 2006 год. Занимает площадь 1 010,776 км². Плотность населения — 3,5 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 15.336.078,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.867,86 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,572 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия